Сан Хуан, Сан Хуанито има више значења:

 Сан Хуан, Сан Хуанито (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуан, Сан Хуанито (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику